Arroyo del Zapote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Arroyo del Zapote, Guerrero, ort, Ayutla de los Libres, 
 Arroyo del Zapote, Oaxaca, ort, Santa María Colotepec,